Érize-la-Petite ist eine französische Gemeinde im Département Meuse in der Region Grand Est. Sie hat eine Fläche von 7,3 km² und  Einwohner ().

Bevölkerungsentwicklung

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes de la Meuse. Flohic Editions, Band 2, Paris 1999, ISBN 2-84234-074-4, S. 1003.

Weblinks 

Ort in Grand Est